Assedio di Saint-Martin-de-Ré (1625)
 Assedio di Saint-Martin-de-Ré (1627)